

Cinema 
 True Story – film del 2015

Musica 
 True Story – album di B.G. del 1995
 True Story – album dei Terror Squad del 2004

Televisione 
 True Story – serie televisiva antologica statunitense, andata in onda su NBC dal 1957 al 1961
 True Story – miniserie televisiva statunitense, distribuita da Netflix nel 2021